Gourounsi peut désigner :
 les Gourounsi, une population du Ghana
 les langues gourounsi, des langues gur